

Кілінськ — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Кілінськ — селище, Таштагольський район, Кемеровська область